

Метляки — село, Воткінський район, Удмуртія
 Метляки — залізнична платформа на залізниці Воткінськ-Беркути